Гавка Світлана Дінівна — директор НВК «Боянська гімназія» Боянської сільської ради Новоселицького району (Чернівецька область), заслужений працівник освіти України.

 Гавка — село в Словаччині, Кежмарському окрузі Пряшівського краю.

Примітки